

Palmarès
Europei
Budapest 2022: bronzo nei 92 kg

Collegamenti esterni